Шарантоне може да се односи на:

 Шарантоне (Изер), насељено место у Француској, у департману Изер
 Шарантоне (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер